Јасче има више значења:

 Јасче (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Јасче (Тулум), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Јасче (Чемас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Јасче (Дзитас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Јасче (Мерида), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Јасче (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Јасче (Ваљадолид), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику